Nota: Não confundir com Fitoterapia ou Medicamento Fitoterápico.

Fitoenergética (do grego phyton = vegetal e enérgeia = força em ação) é uma prática integrativa e complementar em saúde que propõe como princípio básico o potencial energético das plantas (fitoenergia) para alcançar a restauração do equilíbrio, o controle das emoções e dos pensamentos, bem como a elevação da consciência, atuando, assim, de modo positivo no campo vibracional de cada ser vivo e agindo nas causas geradoras de doenças.

Medicina alternativa